Echeberría (psáno také Echeverría, Echevarría, Etcheverry, Etxebarria nebo Etxeberria) je příjmení baskického původu, s významem „nový dům“ (stejné kořeny má i křestní jméno Xaver). Známými nositeli jsou:

 David Etxebarria (* 1973), španělský cyklista
 Esteban Echeverría (1805–1851), argentinský spisovatel
 Javier Echevarría (1932–2016), španělský prelát 
 Joseba Etxeberria (* 1977), španělský fotbalista
 Juan Miguel Echevarría (* 1998), kubánský atlet
 Lucía Etxebarria (* 1966), španělská spisovatelka
 Luis Echeverría (1922–2022), mexický prezident
 Luis María Echeberría (1940–2016), španělský fotbalista
 Marco Etcheverry (* 1970), bolivijský fotbalista 
 Michel Etcheverry (1919–1999), francouzský herec
 Sandra Echeverría (* 1984), mexická herečka